Виша — топоним.

Белоруссия 
 Виша — деревня в Крюковичском сельсовете Калинковичского района Гомельской области.
 Виша — деревня в Давыдовском сельсовете Светлогорском районе Гомельской области.

Россия 
 Виша — река во Владимирской и Нижегородской областях.
 Виша — озеро во Владимирской области, памятник природы.